Skrót nazwy partii i stronnictw politycznych w Polsce:
 Stronnictwo Ludowe (1931-1945) – polska partia polityczna, utworzona z połączenia PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego
 Stronnictwo Ludowe (1944–1949, tzw. lubelskie) – prokomunistyczna partia polityczna działająca w latach 1944-1949
 Stronnictwo Ludowe Roch – kryptonim działającego w konspiracji Stronnictwa Ludowego, uczestniczącego we  władzach i strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, od lipca 1945 działającego publicznie jako Polskie Stronnictwo Ludowe 
 Stronnictwo Ludowe „Wola Ludu”
 Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”
 Polskie Stronnictwo Ludowe – nazwa i człon nazwy wielu polskich partii politycznych
 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (1949–1989)

a także:

 Stronnictwo Ludowe – czeska partia polityczna działająca na Śląsku Cieszyńskim
 Mercedes-Benz klasy SL – seria modeli samochodów
 
 SL Benfica – portugalski klub sportowy
 Scientific Linux – dystrybucja Linuksa

.sl:
 domena internetowa Sierra Leone

s.l.:
 sub linguam (łac.) – med. podjęzykowe podanie leku
 sine loco (łac.) – skrót podawany przy publikacjach, których miejsce wydania jest nieznane